Delalain est un patronyme français porté par :
 Alexandre Delalain (1748-1814) : général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Augustin Guyard-Delalain (1797-1881) : homme politique français du  ;
 Édouard Delalain (?- 1889) : dramaturge et écrivain  français ;
 Jacques-Auguste Delalain (1774-1852) : imprimeur et éditeur français ;
 Henriette Delalain (1886-1945) : illustratrice.

Notes et références